Banovina je lahko:
 Banovina, upravna enota v Kraljevini Jugoslaviji
 Banovina (pokrajina), zgodovinsko-geografska pokrajina v osrednji Hrvaški (tudi Banska krajina, Banija)
 Banovina, Fužine, naselje na Hrvaškem